Čokl ist der Familienname folgender Personen:

 Andrej Čokl (* 1947), jugoslawischer bzw. slowenischer Entomologe
 Martin Čokl (1907–2014), jugoslawischer Forstwissenschaftler